Gemelos hace referencia a varios artículos:

Biología y fisiología
Gemelo (biología), individuos (dos o más) nacidos en la misma gestación;
Gemelo o músculo gastrocnemio, en la pierna;

Accesorios
Gemelos (accesorio), accesorio de vestir;
Gemelos (óptica), un tipo de anteojos.

Cine
Twins o Los gemelos golpean dos veces, traducción respectivamente latinoamericana y española de Twins, una película de 1988;

Ficción
El tercer gemelo, novela policíaco-científica del autor británico Ken Follett;
Los Gemelos, personajes de la trilogía El legado, de Christopher Paolini;
Gemelo malvado, personaje de ciencia ficción;

Filosofía
Paradoja de los gemelos, experimento mental sobre la percepción del tiempo;
Tierra Gemela, experimento mental concebido por el filósofo Hilary Putnam.